Combe ima više značenja:
 Combe, Aosta
 Combe, Cuneo
 Combe, Torino